Maxent bezeichnet

 eine Gemeinde in der französischen Region Bretagne, siehe: Maxent (Ille-et-Vilaine)
 eine frei verfügbare Software zur Habitatmodellierung, siehe: Maxent (Software)